Termín vlasy má více významů:

 vlas – zrohovatělá organická látka, která je součástí hlavy
 Vlasy (muzikál) – americký muzikál z roku 1967
 Vlasy (film) – film režiséra Miloše Formana z roku 1979